Gelenkzug (GLZ) steht für einen
 Straßenbahngelenkwagen
 Gelenkoberleitungsbus
 Gelenkomnibus